Cette page regroupe l'ensemble des monuments classés de la ville de Boechout dans la province d'Anvers en Belgique.

|}

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques d'Anvers (province)

 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, Inventaire des monuments classés, 2009

Boechout
Boechout